Holzken ist der Familienname folgender Personen:

 Alicia Holzken (* 1996), niederländische Boxerin
 Nieky Holzken (* 1983), niederländischer Kickboxer und Boxer